Personen
 Caroline Barbey-Boissier (1847-1918), Zwitserse schrijfster
 Édouard Barbey (1831-1905), Frans politicus
 Elvira Barbey (1892-?), Zwitserse kunstschaatsster
 Jules-Amédée Barbey d'Aurevilly (1808-1889), Frans criticus en romanschrijver
Plaatsen
 Barbey (Frankrijk), plaats in Frankrijk
 Barbey-Seroux, plaats in Frankrijk

Achternaam